Ро́джер Ллойд-Пак (; 8 февраля 1944, Ислингтон,  — 15 января 2014, Кентиштаун, Лондон) — английский актёр.

Биография 
Роджер Ллойд-Пак родился 8 февраля 1944 года в Ислингтоне (, Англия, Великобритания) в семье актёра  (1902—1983) и турагента Ульрик Элизабет Палэй (1921—2000), которые были женаты с 1941 года и до смерти Чарльза 22 декабря 1983 года. У Роджера есть брат — театральный менеджер Кристофер Ллойд-Пак.

Карьера 
Роджер дебютировал в кино в 1965 году, сыграв роль мужчины с ищейкой в эпизоде «Город, откуда не возвращаются» телесериала «Мстители». В 2005 году Ллойд-Пак сыграл роль Бартемиуса Крауча «Гарри Поттер и Кубок огня». Всего он сыграл в 118 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
В 1967—1972 года Роджер был женат на актрисе Шейле Болл. В этом браке у Ллойда-Пака родилась его первая дочь Эмили Ллойд-Пак (род. 29 сентября 1970).

28 апреля 2000 года Роджер женился во второй раз — на поэтессе и драматурге Джехан Маркэм, с которой он встречался до свадьбы 25 лет и которая родила ему второго, третьего и четвёртого ребёнка — Спенсера Ллойд-Пака (род. 1981), Хартли Ллойд-Пака и Луи Ллойд-Пака.

Умер 15 января 2014 года от рака поджелудочной железы.

Фильмография

Ссылки

Примечания 

Умершие от рака поджелудочной железы
Киноактёры Великобритании